Un monument est une sculpture ou un ouvrage architectural permettant de rappeler un événement ou une personne. Ce mot est employé pour désigner plusieurs choses :

Toponyme 
Monument, une ville dans l'État du Colorado aux États-Unis ;
Monument, une ville dans l'État d'Oregon ;
Monument au Grand incendie de Londres, souvent appelé Le Monument.
Monument, une station du métro de Londres au Royaume-Uni (avec Bank).

Hydronyme 
Rivière du Monument, un affluent de la rivière du Loup (Chaudière) (versant de la rivière Chaudière) coulant à Saint-Théophile, dans la MRC de Beauce-Sartigan, dans la région de Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada;
Petite rivière du Monument, un affluent de celui-ci;

Loisirs 
 Monuments, un groupe musical de métal progressif britannique, formé en 2007 par John Browne et Josh Travis ;
Monument: The Soundtrack, un album devant public du groupe britannique Ultravox sorti en 1983 ;
Monument, un album du groupe suédois Grand Magus sorti en 2003 ;
Monument, un album du groupe américain Miss May I sorti en 2010.

Sport 
 Monuments du cyclisme, les cinq courses cyclistes classiques considérées comme les plus importantes du calendrier de cyclisme sur route.
Homonymie